Slaoui est un mot arabe qui signifie « de la ville de Salé », tout comme « salétin ».

Variante 
 Slawi

Patronyme 

 Amina Slaoui (-), née Amina Laraki, militante associative marocaine ;
 Driss Slaoui (1926-), homme politique marocain ;
 Houcine Slaoui (1921-1951), né Houcine Ben Bouchaïb, chanteur compositeur marocain ;
 Moncef Slaoui (1959-), professeur et chercheur en médecine marocain ;
  (1966-), skieur alpin marocain ;
 Nesrine Slaoui (1994-), journaliste franco-marocaine.

Divers 
 Musée Abderrahman Slaoui, musée de Casablanca au Maroc ;
 , espèce de coléoptère du genre .
 Nom d'une variété de calebasse comestible

Patronyme arabe
Patronyme marocain